Godounov et Godounova (au féminin) est un nom de famille russe qui peut faire référence à :

 Boris Godounov (v.1551 – ), tsar de Russie
 Fédor II (1589 - 1605), fils et successeur du précédent
 Irina Godounova (1557 - 1603), sœur de Boris Godounov
 Alexander Godunov (1949 - 1995), danseur soviétique naturalisé américain

Patronyme russe